Mecze Mistrzostw Świata w grupie A odbywały się w dniach 12, 13, 17, 18 i 23 czerwca.

Drużyny z grupy A (Brazylia i Meksyk) w 1/8 finału spotkały się z zespołami z grupy B.

Tabela 

Legenda:
 Pkt - liczba punktów
 M - liczba meczów
 W - wygrane
 R - remisy
 P - porażki
 Br+ - bramki zdobyte
 Br- - bramki stracone
 +/- - różnica bramek

Mecze

Brazylia - Chorwacja

Meksyk-Kamerun

Brazylia - Meksyk

Kamerun - Chorwacja

Kamerun - Brazylia

Chorwacja - Meksyk

Bibliografia 
  [dostęp 2014-07-14]

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014